

Localidades

Ramillies (Brabante Valão)

Ramillies (Nord)

Outros
Batalha de Ramillies

Desambiguações de topônimos